

События 
 Этруски терпят поражение при Кумах, где захватывает власть греческий полководец Аристодем.
 Италийский полис Кумы осаждён этрусками, умбрами и давниями. Военачальник Аристодем (Малак), сын Аристократа, разбил этрусков и был провозглашён правителем Кум.
 524/523 — Афинский архонт-эпоним Мильтиад.
 64-е Олимпийские игры. Победа Милона. Посещение игр Пифагором.
 Тиран Наксоса Ликдомид изгнан спартанцами. Неудачная осада Самоса самосскими изгнанниками в союзе со Спартой.
 Неудача сухопутного похода персов на Карфаген.
 Зимой 524/523 года до н. э. персидский царь Камбис II, после завоевания Египта, совершил бесславный поход на Куш (греч. Эфиопия)

Китай 
 18-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 В 3 луне умер князь Цао Пин-гун (Сюй), ему наследовал сын У (Дао-гун, эра правления 523—515). Осенью его похоронили.
 В 5 луне, в день жэнь-у пожары произошли в Сун, Вэй, Чэнь и Чжэн.
 чжэнский гун хотел совершить молебствия, но Цзы Чань посоветовал ему совершенствовать добродетели.
 В 6 луне чжуский князь захватил Юй.
 Зимой столица Сюй перенесена в Бо-юй.
 Чжоуский Цзин-ван хотел отлить крупные монеты, сановник даньский Му-гун увещевал его против (эпизод 29 «Го юй»), но безуспешно.
 В Чжоу Мао Дэ убил сановника Мао-бо и занял его место.
 Умер князь Янь Гун-гун, ему наследовал Пин-гун (эра правления 523—505).

См. также

Примечания